Jméno Jindřich IV. používalo v historii několik osob:

 Jindřich IV. (Jindřich IV. Sálský) (1050–1106) – císař Svaté říše římské
 Jindřich IV. Anglický (1367–1413) – anglický král
 Jindřich IV. Francouzský (1553–1610) – francouzský král
 Jindřich IV. Kastilský (1425–1474) – kastilský král
 Jindřich IV. Probus (1258–1290) – kníže vratislavský a krakovský
 Jindřich IV. Věrný († 1342) – kníže hlohovský a zaháňský
 Jindřich IV. Saský (1473–1541) – saský vévoda
 Jindřich IV. z Rožmberka († 1457) – český šlechtic, vrchní slezský hejtman

divadelní hra
 Jindřich IV. (Shakespeare) – drama Williama Shakespeara

filmy
 Jindřich IV. (1968) – film
 Jindřich IV. (1984) – film
 Jindřich IV. (2009) – film

Rozcestníky - panovník